

Aeronautica 
 Lady Be Good – bombardiere B-24D Liberator statunitense

Cinema  
Lady Be Good – film del 1928 diretto da Richard Wallace 
 Lady Be Good – film del 1941 diretto da Norman Z. McLeod

Teatro 
 Lady, Be Good – musical scritto da Guy Bolton e Fred Thompson, con musiche di George Gershwin ed Ira Gershwin